Convention de Strasbourg désigne un ensemble de traités signés à Strasbourg, dont :

 Convention européenne des droits de l'homme (1950)
 Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1963)